Con Toiano si possono indicare diversi toponimi italiani.

Geografia 
 Toiano, frazione di Palaia, nella provincia di Pisa.
 Toiano, frazione di Pozzuoli, nella città metropolitana di Napoli.
 Toiano, frazione di Vinci, nella città metropolitana di Firenze.
 Toiano, località di Sovicille, nella provincia di Siena.